Auseinandersetzung steht für:
 Auseinandersetzung (Zivilrecht)
 juristische Auseinandersetzung, siehe Rechtsstreit
 allgemein einen Konflikt
 schöpferische Auseinandersetzung, siehe Arbeit (Philosophie)

Siehe auch:
 Streit